Song (în ) este un district (Amphoe) din provincia Phrae, Thailanda, cu o populație de 53.687 de locuitori și o suprafață de 1.624,5 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 8 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 84 de sate (muban).

Amphoe în provincia Phrae